Теория Лифшица является общей теорией флуктуационных сил Ван-дер-Ваальса и Казимира.  Основным результатом теории является формула для свободной энергии электромагнитного поля, которая позволяет получить давление, возникающее между материальными поверхностями из-за действия флуктуационных сил. В теории Лифшица среда  классическая, а электромагнитное поле — квантовое. Теория разработана советским физиком Евгением Михайловичем Лифшицем в 1956 году.

Формула Лифшица

Формула для энергии при нулевой температуре 
Энергия как функция от расстояния между двумя одинаковыми плоскопараллельными пластинами:

где . Здесь  — проекция волнового вектора электромагнитного поля на плоскость поверхности пластин,  — мнимая частота,  — скорость света,   — редуцированная постоянная Планка. Свойства материалов учитываются через коэффициенты отражения —   и . Коэффициенты отражения задаются формулами Френеля:

где .

Формула для давления при нулевой температуре 
Давление как функция от расстояния между двумя одинаковыми плоскопараллельными пластинами:

Используемые обозначения описаны выше.

Формула для свободной энергии при произвольной температуре 
Свободная энергия как функция от температуры и расстояния между двумя разными плоскопараллельными пластинами:

здесь штрих у знака суммы обозначает множитель  у нулевого члена ряда, индекс 1 и 2 у коэффициентов отражения обозначают первую и вторую пластины соответственно,  — постоянная Больцмана, , а  — частоты Мацубары, которые заданы выражением

Формула для давления при произвольной температуре 
Давление как функция от температуры и расстояния между двумя разными плоскопараллельными пластинами:

Используемые обозначения описаны выше.

Примечания

См. также 
 Эффект Казимира
 Силы Ван-дер-Ваальса
 Евгений Михайлович Лифшиц

Литература 
 

1956 год в науке
Статистическая физика
Квантовая теория поля
Физика твёрдого тела
Лифшица